Comedy Central Family Polska – nieistniejąca polskojęzyczna stacja telewizyjna, która emitowała głównie starsze, klasyczne seriale komediowe i familijne, znane z anteny Comedy Central. Kanał dostępny był na platformach satelitarnych oraz w sieciach kablowych. 3 marca 2020 roku został zastąpiony przez Polsat Comedy Central Extra.

Historia 
Kanał rozpoczął nadawanie 29 kwietnia 2010 roku jako pasmo programowe na antenie VH1 Polska, z którym dzielił czas swojego nadawania. Początkowo blok programowy nadawał w godz. 17.00–23.00 (a w piątki i soboty w godz. 17.00–1.00). Po 4 miesiącach czas ten został wydłużony o dwie godziny. 14 stycznia 2011 roku zastąpił ten kanał (lecz w godzinach nocnych i wczesnych porannych na antenie emitowane było muzyczne pasmo VH1 Polska). 1 maja 2012 roku ostatni raz pokazano blok muzyczny VH1, a 2 maja 2012 roku wydłużono czas nadawania do całodobowego.

Dnia 12 czerwca 2012 stacja przeszła na format 16:9 wraz z siostrzanym kanałem Comedy Central. Tego samego dnia stacja odświeżyła swoją oprawę graficzną na początku października 2012 roku. 9 stycznia 2018 roku kanał rozpoczął nadawanie w jakości HD. Wersja w standardowej rozdzielczości (SDTV) była dostępna na satelicie do końca stycznia 2018 roku. 22 stycznia 2018 zadebiutował w Polsce blok programowy Comedy Central Extra.

W styczniu 2020 r. zapowiedziano rebranding kanału na Polsat Comedy Central Extra od marca tego samego roku.  Kanał rozpoczął nadawanie w Polsce 3 marca 2020 r.

Programy 

Daleko od noszy
Daleko od noszy 2
Daleko od noszy. Szpital futpolowy
Graczykowie
Graczykowie, czyli Buła i spóła
Rodzina zastępcza
Włatcy móch
 Kasia i Tomek
 Niania

Przypisy 

Comedy Central
Nieistniejące polskojęzyczne stacje telewizyjne